Phallus är ett släkte av svampar. Phallus ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Phallussvamparna har ett cylindriskt receptaculum och upptill en hattformig del, som bär glebamassan.

Källor

Externa länkar

Stinksvampar
Phallus